Comptonia može označavati:
 Comptonia (Plantae) 	L'Hér. ex Aiton, komptonija, biljni rod iz porodice Myricaceae.
 Comptonia (Animalia) Gray 1840, fosilni rod zvjezdača iz porodice Goniasteridae